Spojení písmen D, S a G  může mít různé významy:

 Deep Space Gateway – plánovaná vesmírná stanice
 DSG – automatická převodovka